Maria I Stuart – królowa Szkocji w latach 1542–1587
 Maria Stuart – księżna Oranii w latach 1647–1660
 Maria II Stuart – królowa Anglii, Szkocji i Irlandii w latach 1689–1694
 Maria Stuart – dramat Friedricha Schillera z 1800
 Maria Stuart – dramat Juliusza Słowackiego z 1830
 Maria Stuart – opera Gaetano Donizettiego